Душановац се може односити на:
Душановац (Вождовац), 
Душановац (Неготин), насељељено место у општини Неготин
Банатски Душановац, насељено место у општини Житиште
Душановац (Призрен), насељено место у општини Призрен